O Grupo Desportivo de Peniche é um clube português, localizado na cidade de Peniche, distrito de Leiria.

História 

O clube foi fundado em 30 de Janeiro de 1941 e o seu actual presidente é João Viola. O seu treinador actualmente é José Rachão.	

A sua equipa sénior na época de 2018-2019 disputa no Campeonato de Portugal, série C.	

Esteve durante muito tempo (a partir do final dos anos 1940) na antiga 2ª Divisão Nacional, com raras presenças na 3ª Divisão Nacional, como foi o caso das épocas de 1979/80 e 1980/81. Nunca conseguiu ser promovida à 1ª Divisão, mas quase alcançou esse feito algumas vezes como na época 1971/72, em que perdeu na última jornada da liguilha de acesso À 1ª Divisão.

A partir da época de 1990/1991 militou na 3ª Divisão, voltou em 1992/1993 à então designada de 2ª Divisão B, alternando com mais algumas presenças na 3ª Divisão Nacional, que se tornaram frequentes entre as épocas de 2000/2001 a 2006/2007.

Na época de 2007-2008, a equipa de seniores masculinos participou no campeonato distrital da divisão de honra da associação de futebol de Leiria. 

Na época de 2008-2009, a equipa encontra-se a disputar a Série D da Terceira Divisão Portuguesa de futebol.

O melhor resultado do Grupo Desportivo de Peniche na Taça de Portugal foi na época 1985/1986, alcançando os oitavos-de-final, perdendo com o Varzim por 1-0.

O Grupo Desportivo Peniche é a filial nº 14 do Belenenses.

Para a temporada 2016-17, voltará a disputar o Campeonato Distrital.

Classificações

Estádio 

A equipa disputa os seus jogos em casa no Estádio do Grupo Desportivo de Peniche que tem capacidade para 6000 lugares.

Marca do equipamento e patrocínio 

A equipa de futebol utiliza equipamento com camisola vermelha, calção preto e meias vermelhas da marca desportiva Nike e tem o patrocínio da empresa Calé (Seniores) e Pastéis Némanus (Sub 21).

Peniche
Clubes de futebol fundados em 1941
Fundações em Portugal em 1941
Peniche